Illico ou Quintet Illico est un groupe de musique française né en 1998.

Présentation 
Lorsqu’un chanteur de bar, compositeur, rencontre un quatuor à cordes classique, cela donne le quintet Illico.

Tout est création chez ces 5 musiciens d'excellence qui signent et interprètent leurs chansons sur les twists les plus fous, les valses les plus intimes, les rocks les plus métalliques, les moments musicaux et scéniques les plus jubilatoires.

Ces musiciens - comédiens magnifient sur scène le lyrisme et la puissance de leur musique, l'ironie mordante et décalée de leurs textes, dans une grande folie poétique.

Biographie (en cours) 

Après une année de travail uniquement instrumental sur les compositions de Cyril Giroux, le groupe fait place au chant dans sa formation: le quatuor devient quintet.

Le premier concert du groupe aura lieu le  au "Coin de verre", Paris .
Il ne s'agit déjà que de créations originales.

À partir de ces chansons, Illico décide alors d'aller plus loin : le concert devient spectacle grâce à
la mise en scène de Muriel Mayette, alors « simple » sociétaire de la Comédie-Française.

Ce premier spectacle sera joué dans toute la France, ainsi qu'à l'étranger (Italie, Suisse, Hongrie, Serbie, Macédonie...).

Membres du groupe 

 Violon : Guillaume Fontanarosa
 Violon : Frédéric Dessus
 Alto : Bertrand Causse
 Violoncelle : Anne Causse
 Chant : Cyril Giroux

En coulisse 
 Composition : Cyril Giroux, Guillaume Fontanarosa, Frédéric Dessus
 Paroles : Cyril Giroux, Eric Chantelauze, Jean-michel Steinfort, Frédéric Rumeau...
 Mise en scène premier spectacle : Muriel Mayette (de la Comédie-Française)
 Régie générale : Stéphane Lebaleur

Lien externe 
Site Myspace

Groupe musical français